Agnieszka Domańska – ekonomista
  Agnieszka Domańska – łyżwiarka